Michaił Widenow (; ur. 10 kwietnia 1940 w Sofii) – bułgarski językoznawca i socjolingwista, założyciel bułgarskiej szkoły socjolingwistycznej.

Jego dorobek obejmuje ponad 400 publikacji naukowych, w tym 26 wydawnictw książkowych.

Publikacje 
 1978 – „Годечкият говор”. София: Издателство на БАН, 1978, 214 с.
 1982 – „Социолингвистика”. София: Наука и изкуство, 1982, 213 с. (наградена от Съюза на учените)
 1986 – „Норма и реч”. София: Народна просвета, 1986.
 1988 – „Социолингвистически проучване на гр. В. Търново”. (в съавторство с Боян Байчев, наградена от БАН)
 1990 – „Българска социолингвистика”. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1990, 200 с.
 1990 – „Съвременната българска градска езикова ситуация”.
 1991 – „Годечанинът”. София: Издателство на БАН, 1991, 214 с.
 1993 – „Софийският език. Книга за всеки столичанин”. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1993, 244 с.
 1994 – „Практическа социолингвистика. Отговори на актуални езикови въпроси”. София: Просвета, 1994, 166 с. ()
 1995 – „Езиковата култура на българина”. София: Анубис, 1995, 192 с. ()
 1997 – „Езикът и общественото мнение”. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1997 () (наградена от Съюза на учените)
 1998 – „Социолингвистическият маркер”. София: Делфи, 1998 ()
 1999 – „Великотърновският език: Социолингвистично проучване на великотърновската градска реч”. Велико Търново: Абагар, 1999, 391 с. (в съавторство с Боян Байчев) ()
 2000 – „Увод в социолингвистиката”. София: Делфи, 2000 ()
 2003 – „Българската езикова политика”.
 2007 – „Идентификация по езика”. София: Фенея, 2007, 290 с. ()
 2010 – „Езикът на града”. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2010, 642 с. ()

Przypisy 

Bułgarscy językoznawcy
Urodzeni w 1940
Absolwenci Uniwersytetu Sofijskiego
Ludzie urodzeni w Sofii